Shull är ett engelskt efternamn som burits av bland andra:

 Clifford G. Shull (1915–2001), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 George Harrison Shull (1874–1954), amerikansk botanist och genetiker
 Harrison Shull  (1923–2003), amerikansk kemist

Se även
 Shull Rocks  – ö i Västantarktis

Engelska efternamn